Destro ist der Familienname folgender Personen:

 Flavio Destro (* 1962), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Juarez Albino Destro (* 1967), brasilianischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Weihbischof in Porto Alegre
 Martino Destro (* 1968/1969), deutscher Footballspieler
 Mattia Destro (* 1991), italienischer Fußballspieler